Liga může být:

obecně
 spolek, svaz, občanské sdružení, aliance, společenská organizace, politická strana
 Liga arabských států
 Katolická liga
 Liga pro lidská práva
 Liga lesní moudrosti
 Liga polských rodin
 Svatá liga
 … a mnohé jiné další spolky a organizace sdružující fyzické i právnické osoby …

ve sportu
 dlouhodobá sportovní soutěž
 fotbalová liga
 hokejová liga
 atletická liga
 volejbalová liga
 basketbalová liga
 Liga mistrů
 VAŠE LIGA
 … a mnohé jiné další sportovní soutěže…

Související články 

 fotoliga

Externí odkazy